Silfverberg est un nom de famille suédois, plusieurs personnes, souvent suédois, le porte :

Personne 
 Conny Silfverberg, joueur de hockey suédois.
 Hans Silfverberg, zoologue.
 Jakob Silfverberg, joueur de hockey suédois.
 Jan-Erik Silfverberg, joueur de hockey suédois.

Homonymie de patronyme suédois